Alef. kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich Georg Christoph Alefeld
 Friedrich Christoph Wilhelm Alefeld

Robotskapade auktorsförkortningar